Denominazione comunemente utilizzata di vari cimiteri:
 Cimitero inglese – cimitero di Bagni di Lucca
 Cimitero inglese –  nome comune del Florence War Cemetery, cimitero inglese di guerra di Firenze
 Cimitero inglese –  nome comune del Syracuse War Cemetery, cimitero inglese di guerra di Siracusa
 Cimitero inglese – nome comune del Milan War Cemetery,  cimitero inglese di guerra di Milano

Pagine correlate
 Cimitero degli inglesi